hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) w USA, w stanie Alabama
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) w USA, w stanie Georgia
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) w USA, w stanie Missisipi
 hrabstwo Lamar (ang. Lamar County) w USA, w stanie Teksas